FC Pjunik Jerevan er en fodboldklub fra den armenske hovedstad Jerevan.

Klubben spiller deres hjemmekampe på deres eget private stadion, Nairi.

Titler 
 Armenske mesterskaber (12): 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014–15, 2021-22. 
 Armenske pokalturnering (8): 1995–96, 2002, 2004, 2009, 2010, 2012–13, 2013–14, 2014–15. 
 Superpokalturnering (9): 1998, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2015.

Historiske slutplaceringer

Referencer

Eksterne henvisninger  
 Officiel hjemmeside 
 FC Pjunik på Facebook
 FC Pjunik på Twitter
 FC Pjunik på Soccerway

Fodboldklubber i Armenien
Etableret i 1992
Jerevan